Tourelle désigne notamment :
 une poivrière (architecture) : élément décoratif en encorbellement et avec toit conique de nombreux bâtiments depuis la Renaissance ;
 une tourelle (fortification) : élément de construction dans les fortifications militaires médiévales et contemporaines ;
 une tourelle (armement) : dispositif placé sur un véhicule (avion, bateau, blindé) qui permet d'orienter l'armement ;
 une tourelle (orgue) : les parties les plus élevées d’un buffet d’orgue en forme de demi-colonnes saillantes, d’un peu plus de leur demi-diamètre. Les tourelles en tire-point ne sont pas rondes mais en forme de triangle.

Toponyme 

 La Zec Tourelle-des-Monts, ancienne zone d'exploitation contrôlée située dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Haute-Gaspésie, province du Québec, au Canada.

Voir aussi 

 , listant en particulier nombre de types de tourelles de fortification.